Topo est une entreprise québécoise de production de films d'escalade et topos  d'escalade.

Historique 
En 2000, Alex Gerrits créé la société  Topo. Elle est spécialisée dans la productions de topos d'escalade sur le continent américain, de films dédiés à l'escalade sous toutes ses formes, notamment de grandes compétitions. En 2008,  Topo sort son premier film, dans lequel on peut voir certains vedettes de l'escalade tel Jason Kehl, Yuji Hirayama, Steven Jeffery et Matt Bosley.  
En 2009, Drtopo ferme la section américaine de son site web faute de support.  
Plusieurs critiques ont commenté le film
La section du Québec demeure en ligne.

Notes et références

Voir aussi

Vidéos

Articles connexes 
Big UP Productions
Escalade
Chris Sharma
Tony Lamiche

Entreprise fondée en 2000
Entreprise du sport
Société de production de cinéma ayant son siège au Québec
Entreprise ayant son siège à Montréal